Jonquière peut faire référence à :

Personnalités 
 Jacques-Pierre de Taffanel de La Jonquière (1685-1752), officier de marine français, lieutenant-général et gouverneur de la Nouvelle-France de 1749 à 1752. Son nom a été attribué à un certain nombre de lieux au Canada (cf. ci-dessous) ;
 Clément de Taffanel de La Jonquière (1706-1795), lieutenant général des armées navales, cousin du précédent.
 Claude Jonquière (1885-1957), poète française.

Lieux et monuments

Canada 
 Jonquière, un arrondissement de la ville de Saguenay (Québec) ;
 Pulperie de Jonquière, une « pulperie » (usine de pulpe de bois) construite en 1899 à Jonquière ;
 Jonquière, une circonscription électorale québécoise ;
 Jonquière, une ancienne circonscription électorale canadienne devenue Jonquière—Alma.
 Fort La Jonquière, fort français construit en Nouvelle-France au .

Espagne 
 La Jonquera, en français « La Jonquière  », localité catalane en Espagne

France 
 Rue de La Jonquière, voie du  de Paris.
 Impasse de La Jonquière, une impasse du  de Paris.
 Notre-Dame de la Jonquière, une église catholique située dans la commune de Lisle-sur-Tarn dans le département du Tarn.

Voir aussi